Als Weltmeisterschaft 1892 oder WM 1892 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1892 stattgefunden haben:

 Schachweltmeisterschaft 1892

Sportveranstaltung 1892
Weltmeisterschaften nach Jahr